СССР на первой летней Универсиаде в Турине (Италия) заняла 2-е место в общекомандном медальном зачёте, завоевав 24 медали (11 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых). Двукратным чемпионом Универсиады стал пловец Игорь Лужковский (100 и 400 метров вольным стилем)

Кроме него золотые медали Универсиады завоевали: мужская сборная по баскетболу, Олег Ряховский (лёгкая атлетика, мужчины, тройной прыжок), Василий Кузнецов (лёгкая атлетика, мужчины, пятиборье), Нелли Елисаева (лёгкая атлетика, женщины, 80 метров с барьерами), Эльвира Озолина (лёгкая атлетика, женщины, метание копья), женская легкоатлетическая сборная в эстафете 4×100 метров, Валентина Поздняк (плавание, женщины, 100 метров баттерфляем), Рязанова (теннис, женщины, одиночный разряд), мужская сборная по фехтованию (рапира).

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Баскетбол

Лёгкая атлетика

Плавание

Теннис

Фехтование 

Страны на летней Универсиаде 1959
СССР на летних Универсиадах
Спорт в СССР в 1959 году